Religionszentrum bezeichnet:

 bedeutende Orte einer Religionsgemeinschaft, siehe Religiöses Zentrum
 den Versuch, die religiöse Aktivität neurobiologisch zu fassen (Neurotheologie), siehe Gottesmodul